(1740–1831) – niemiecki duchowny protestancki, superintendent generalny i arcybiskup
 Ludwik Borowski (ur. 1878) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant PKU Kowel
 Ludwik Borowski (1884–1942) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, oficer 8 pap